Ragan ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ragan (1910–1976), US-amerikanischer Mediziner
 Chuck Ragan (* 1974), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Gitarrist
 David Ragan (* 1985), US-amerikanischer Rennfahrer
 Duke Ragan (* 1997), US-amerikanischer Boxer